El Níger va competir per cinquena vegada als Jocs Olímpics en els de l'estiu de 1988 de Seül.

Resultats

Atletisme 
Marató masculina
 Abdou Monzo — 2:25.05 (→ 47a posició)
 Inni Aboubacar — 2:28.15 (→ 59a posició)
 Hassane Karinou — 2:43.51 (→ 80a posició)

Referències 
 Estadístiques Oficials dels Jocs Olímpics   

Níger als Jocs Olímpics
Jocs Olímpics d'Estiu de 1988